Арменски може да се отнася до:

 Армения – за неща от, на или свързани с Армения
 арменци – народ, основно население на Армения
 арменски език – език, говорен предимно в Армения